SJ har flere betydninger:

 SJ AB – svensk statsejet aktieselskab der varetager passagertransport via jernbane; blev udskilt fra Statens Järnvägar i 2001
 Statens Järnvägar – svensk statsejet jernbaneselskab der blev nedlagt i 2001
 Seriøse Jurister – Studenterpolitisk forening på Aarhus Universitet.